Trogen je název pro:

 Trogen AR, švýcarská obec v kantonu Appenzell Ausserrhoden
 Trogen (Horní Franky), německou obec v zemském okrese Hof
 část německé obce Bad Feilnbach, zemský okres Rosenheim
 část německé obce Lommatzsch, zemský okres Míšeň